Die Saison 2008/09 der Volleyball Champions League begann am 4. November 2008 mit der Gruppenphase und endete mit dem Finale am 5. April 2009 in Prag. 24 Mannschaften aus 16 Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Trentino Volley aus Italien gewann das Endspiel gegen den griechischen Vertreter Iraklis Thessaloniki.

Modus 
In der Gruppenphase gab es sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Das Achtel- und Viertelfinale wurde im KO-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die vier Sieger der Viertelfinale qualifizierten sich für das Final Four in Prag.

Gruppenphase

Play-offs

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008/09 (Männer)
Volleyballsaison 2008/09
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften